M26 kan syfta på:

 M26 (motorväg) – en motorväg i Storbritannien
 M26 Pershing – en amerikansk stridsvagn
 HMS M26 – en svensk minsvepare
 Messier 26 – en öppen stjärnhop i stjärnbilden Skölden